League of Ireland (1923/1924) była 3. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Shamrock Rovers. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Bohemian FC. Tytuł króla strzelców zdobył Dave Roberts, który w barwach klubu Bohemian FC strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Przypisy

Bibliografia 
 

1923 w Irlandii
1923 w piłce nożnej
1924 w Irlandii
1924 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii